Sanxay – miejscowość i gmina we Francji
 Sanxay – Sanxay – dystrykt Laosu